Rockett steht für:

 Rockett (Texas), ein Ort im Ellis County (Texas) im US-Bundesstaat Texas

Rockett ist der Künstlername von:

 Norman Rockett (eigentlich: Norman Walter Harrison; 1911–1996), US-amerikanischer Dekorateur